Holan bylo původně označení odstaveného býčka, přeneseně také silného a nemotorného chlapce.

osobní jméno
 Holan z Jiljova – staročeský vladycký rod

příjmení osob
 Emil Holan (1905–1944) – český prvorepublikový autor populárně naučné literatury
 Jaromír Holan (* 1941) – československý krasobruslař
 Karel Holan (1893–1953) – český malíř a grafik
 Marcela Holanová (* 1951) – česká zpěvačka
 Petr Holan – český spisovatel sci-fi
 Václav Karel Holan Rovenský (1644–1718) – český varhaník a skladatel
 Vladimír Holan (1905–1980) – český básník

varianta Holán
 Kateřina Holánová (* 1977) – česká herečka
 Michal Holán (* 1983) – český herec

jiný význam
 Holan (pivo)

podobný název
 Holany – obec v okrese Česká Lípa

Podobné příjmení 
 Holáň

Reference